Хохло́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Хохлова, Александра Сергеевна (1897—1985) — советская актриса.
 Хохлова, Валерия (род. 1999) — российская футболистка.
 Хохлова, Ирина Викторовна (род. 1990) — украинская пятиборка.
 Хохлова, Людмила Петровна (род. 1938) — советский и российский биолог.
 
 Хохлова, Яна Вадимовна (род. 1985) — российская фигуристка.